Андрій Іванович Гольшанський (;  1439) — князь В'язинський, князь Київський (1401—1410), син князя Київського Івана Ольгимонтовича з роду князів Гольшанських.

Біографія
Найбільш імовірно, що став володарем Київського князівства після свого батька Івана Ольгимонтовича.

Центром його володінь було с. В'язин біля Гольшан (В'язинське князівство було уділом Гольшанського князівства). У 1371 році був у складі посольства ВКЛ до московського князя Дмитрія Івановича. 18 січня 1401 року разом з батьком та братом Семеном брав участь в підписанні унії між Польщею та Литвою. 1439 року, брав участь у війні, яку польський король Казимир IV оголосив Порті, згодом Трансільванії, а потім його військо розбило турків на біля річки Дунай. 
 
Після закінчення війни з турками, місце Андрія сина Іоанна Алгімунтовіча, зайняв в Києві Олелько Володимирович, звільнений тоді ж з темниці, куди був ув'язнений Великим Князем Литовським Сигізмундом.

Одружився з Олександрою — дочкою Дмитра, князя Друцького (померла в Глинянах, була похована в церкві Унівського монастиря). Також мав дружину Марію з Новгорода, що була дочкою Кейстута. Діти:
 Василиса Андріївна — з 1422 року дружина князя Івана Більського
 Софія (1405—1461) з 1422 р. — четверта дружина польського короля Владислава ІІ Ягайла — засновника королівської династії Ягеллонів (мала двох синів — Владислава III і Казимира IV Ягеллончиків).
 Марія — дружина молдовського господаря Іллі І.

Зауваги

Примітки

Джерела 
 Stefan M. Kuczyński. Holszański Iwan Olgimuntowic… h. Hippocentaurus (zm. 1401) // Polski Słownik Biograficzny. — Wrocław — Warszawa — Kraków : Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1961. — Tom IX/4, zeszyt 43. — S. 587—588.

Посилання 
 Г. Івакін. Історичний розвиток Києва XIII — середина XVI ст. 
 Гольшанські (Дубровицькі) 
 Династії литовських князів 

Князі Київські
Гольшанські